Saarela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aleksi Saarela (né en 1997), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1965), réalisateur de film finlandais
Pasi Saarela (né en 1973), joueur et entraineur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1988), compétiteur finlandais en course d'orientation
Tanja Saarela (née en 1970), femme politique finlandaise
Yrjö Saarela (1884-1951), lutteur olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois